Les Jeux des îles 2017 ont lieu à Gotland et comprennent la neuvième édition du tournoi de football féminin disputé dans le cadre de la compétition multi-jeux.

Gotland ont remporté le tournoi pour la première fois en battant en finale l'Île de man 2 à 1.

Participants

Phase de groupes

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Phase à élimination directe

Tableau final

Demi-finale

place

place

place

place

Finale

Classements

Classement final

Liens externes 
Tournoi féminin de football aux Jeux des îles 2017 (RSSSF)
Résultats du tournoi de football féminin aux Jeux des îles 2017 à Gotland (Jeux des îles)
Résultats du tournoi de football féminin aux Jeux des îles 2017 à Gotland (Gotland 2017)

Notes et références 

Gotland
Compétition internationale de football
Football en juin 2017
Sport en Suède en 2017